

Wydarzenia 

 powstanie drugiego Ateńskiego Związku Morskiego, upadek hegemonii Sparty (datuje się to wydarzenie na lata około 378-377 p.n.e.)

Zmarli 
 Hipokrates – lekarz grecki (data sporna lub przybliżona)